Mets Ishkhanasar Lerr (azerbajdzjanska: Böyük İsıqlı Dağı, armeniska: Մեծ Իշխանասար Լեռ) är ett berg i Azerbajdzjan. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Mets Ishkhanasar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Mets Ishkhanasar Lerr är bergig österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Mets Ishkhanasar Lerr. Runt Mets Ishkhanasar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Mets Ishkhanasar Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre